Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore –  a Romano di Lombardia
 Chiesa di Santa Maria Assunta e San Giacomo Maggiore – a Vall'Alta frazione di Albino